Béline ou Beline est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
 Béline est un prénom féminin, fêté le 8 septembre. On trouve les formes Bélina, Bella et Belle.

 Béline ou Beline est aussi un patronyme.

Sainte chrétienne
 Béline (), née et morte à Landreville (Aube), martyre de la virginité ; fêtée le 8 septembre.

Personnalités portant ce prénom

Personnalités portant ce patronyme

Références